Глубокое () — посёлок в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана. Административный центр и единственный населённый пункт Глубоковской поселковой администрации. Код КАТО — 634030100.

Находится в 23 км к северо-западу от Усть-Каменогорска.

В посёлке находился Иртышский медеплавильный завод корпорации «Казахмыс». В данный момент на его территории расположен завод по производству минерально-ватных утеплителей.
Железнодорожная станция — «Иртышский Завод».

Население 
В 1999 году население посёлка составляло 10527 человек (4859 мужчин и 5668 женщин). По данным переписи 2009 года в посёлке проживали 9652 человека (4462 мужчины и 5190 женщин).

На начало 2019 года, население посёлка составило 9548 человек (4473 мужчины и 5075 женщин)..

Известные уроженцы, жители 
Кузнецов, Никита Александрович — российский биолог, специалист в области биокинетики.

Ссылки 
 [bse.sci-lib.com/article011038.html Статья в БСЭ]
 https://web.archive.org/web/20090124004119/http://glubokoe.ukg.kz/
 https://web.archive.org/web/20050205052132/http://www.glubokoe.freenet.kz/istoru.htm
 https://web.archive.org/web/20090813133553/http://www.akimglubokoe.kz/rus

Примечания 

Населённые пункты Глубоковского района
Посёлки городского типа Казахстана